

Personnalités 

 André-Charles Cailleau (1731-1798), libraire et éditeur français ;
  (1923-2011), évêque français, préfet apostolique au Sénégal ;
  (né en 1978), artiste et réalisateur français ;
 Hubert Cailleau (v. 1526 - v. 1579), enlumineur à Valenciennes ;
 Marie Antoinette Cailleau, veuve Duchesne (après 1713-1793), libraire et éditrice française.